Бартенштейн

 Бартенштейн — немецкое название польского города Бартошице, входит в Варминьско-Мазурское воеводство, Бартошицкий повят.
 Бартенштейн, Иоганн Кристоф фон —  австрийский политический, государственный и дипломатический деятель XVIII века.